Glykon (griechisch ) bezeichnet

 Glykon (Dichter), griechischer Dichter, nach ihm ist das Versmaß Glykoneus benannt
 Glykon von Athen, griechischer Bildhauer
 Glykon (Bildhauer), griechischer Bildhauer in Pergamon
 Glykon (Kameenschneider), Pseudonym eines neuzeitlichen Kameenschneiders
 die Glykon-Schlange, ein Mischwesen (Schlange mit Menschenkopf), das als Inkarnation des Asklepios galt
 den Zuckerteil in einem Glykosid (chemische Verbindung)

Siehe auch:
 Alexander von Abonuteichos, gründete ein Orakel der Glykon-Schlange